Марио Иельпо (; , Рим) — итальянский футболист.

Победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе «Милана».

Карьера 
Свою профессиональную карьеру в 1981 году, подписав контракт с римским «Лацио». Проведя один сезон в составе «Сиены» на правах аренды, в 1985 году вернулся обратно.

В 1987 году Марио подписал контракт с «Кальяри», где играл до 1993 года.

После этого он перешёл в «Милан», с которым он завоевал все свои значительные титулы, в том числе, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В 1996 году Марио перешёл в «Дженоа», в которой он закончил свою профессиональную карьеру в 1998 году.

Достижения 
 «Милан»
 Лига чемпионов УЕФА: 1993/94
 Суперкубок УЕФА: 1994
 Чемпион Италии: 1993/94, 1995/96
 Суперкубок Италии: 1993, 1994

Примечания

Ссылки 
 BDFutbol profile
 Марио Иельпо: Кассано сыграл одну из своих худших игр за «Милан»

Футболисты Италии
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Дженоа»